Албедо може да се отнася за:

 албедо, отражателната способност на дадено тяло в астрономията.
 албедо, бялата част на кората на цитрусовите плодове.
 Албедо, герой от поредицата романи „Хиперион“ на Дан Симънс.